Та́рпа — многозначный термин:

 Тарпа — посёлок (надькёжег) в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии;
 Тарпа — древнеримский трагик, I век до н. э.